Riachuelo, comune brasiliano del Rio Grande do Norte.
Riachuelo, comune brasiliano del Sergipe.
Riachuelo, comune argentino della provincia di Corrientes.
Riachuelo, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
Riachuelo, comune brasiliano del Rio Grande do Norte.
Riachuelo, altro nome del Río Matanza, fiume argentino della provincia di Buenos Aires.
Riachuelo, corazzata brasiliana di fine ottocento.